Norn (mythisch wezen), Noordse schikgodinnen
Norn (taal), een uitgestorven Germaanse taal in het Noorden van Schotland